A Internet Movie Script Database (IMSDb) é uma base de dados online com centenas de roteiros de filmes (ou scripts em inglês) todos no formato HTML.

Ver também
 Internet Movie Database (IMDb)

Ligações externas
 Internet Movie Script Database (IMSDb)

Sites de multimídia
Publicações e sítios sobre cinema
Empresas de Internet